Ниже приведён список птиц отряда воробьинообразных Японии. 
Следующие теги были использованы для выделения нескольких категорий, но не все виды относятся к одной из этих категорий. Те, которые не являются часто встречающимися видами.

 (A) Accidental — вид, который редко или случайно встречается в Японии.
 (E) Endemic — вид, эндемичный для Японии.
 (I) Introduced — вид, ввезённый в Японию, как следствие прямых или косвенных действий человека.

Белоглазковые 
 Буробокая белоглазка, Zosterops erythropleurus, , Тё:сэн мэдзиро (A)
 Японская белоглазка, Zosterops japonicus, , мэдзиро

Бюльбюлевые 
 Короткопалый бюльбюль, Ixos amaurotis, , хиёдори
 Китайский настоящий бюльбюль, Pycnonotus sinensis, , сирогасира

Воробьиные 
 Полевой воробей, Passer montanus, , судзумэ
 Рыжий воробей, Passer rutilans, , ню:най-судзумэ

Врановые 
 Ворон, Corvus corax, , ватари-гарасу
 Чёрная ворона, Corvus corone, , хасибосо-гарасу
 Голубая сорока, Cyanopica cyana, , онага
 Даурская галка, Corvus dauuricus, , кокумару-гарасу
 Грач, Corvus frugilegus, , мияма-гарасу
 Большеклювая ворона, Corvus macrorhynchos, , хасибуто-гарасу
 Галка, Corvus monedula, , Ниси-Кокумару-гарасу (A)
 Блестящий ворон, Corvus splendens, , иэгарасу (A)
 Сойка, Garrulus glandarius, , какэсу
 Украшенная сойка, Garrulus lidthi, , харикакэсу (E)
 Кедровка, Nucifraga caryocatactes, , хосигарасу
 Сорока, Pica pica, , касасаги (I)

Вьюрковые 
 Чечётка, Acanthis flammea, , бэнихива
 Тундряная чечётка, Acanthis hornemanni, , кобэнихива (A)
 Чиж, Carduelis spinus, , махива
 Обыкновенная чечевица, Carpodacus erythrinus, , акамасико
 Сибирская чечевица, Carpodacus roseus, , о:масико
 †Бонинский дубонос, Carpodacus ferreorostris, , Огасавара-масико
 Китайская зеленушка, Chloris sinica, , каварахива
 Обыкновенный дубонос, Coccothraustes coccothraustes, , симэ
 Малый черноголовый дубонос, Eophona migratoria, , , коикару
 Большой черноголовый дубонос, Eophona personata, , , икару
 Вьюрок, Fringilla montifringilla, , , атори
 Сибирский вьюрок, Leucosticte arctoa, , хагимасико
 Клёст-еловик, Loxia curvirostra, , , исука
 Белокрылый клёст, Loxia leucoptera, , , накиисука (A)
 Обыкновенный щур, Pinicola enucleator, , гиндзан-масико
 Снегирь, Pyrrhula pyrrhula, , усо
 Урагус, Uragus sibiricus, , бэнимасико

Вьюрковые ткачики 
 Острохвостая бронзовая амадина, Lonchura striata, , косидзиро-кимпара

Длиннохвостые синицы 
 Длиннохвостая синица, Aegithalos caudatus, , энага

Дроздовые 
 Пёстрый дрозд, Zoothera dauma
 Zoothera major (E)
 Сибирский дрозд, Zoothera sibirica
 Бонинский земляной дрозд, Zoothera terrestris
 Белобрюхий дрозд, Turdus cardis
 Островной дрозд, Turdus celaenops (E)
 Золотистый дрозд, Turdus chrysolaus
 Сизый дрозд, Turdus hortulorum (A)
 Белобровик, Turdus iliacus (A)
 Чёрный дрозд, Turdus merula (A)
 Рыжий дрозд, Turdus naumanni
 Оливковый дрозд, Turdus obscurus
 Бледный дрозд, Turdus pallidus
 Певчий дрозд, Turdus philomelos (A)
 Рябинник, Turdus pilaris (A)
 Краснозобый дрозд, Turdus ruficollis (A)
 Деряба, Turdus viscivorus (A)

Дронговые 
 Чёрный дронго, Dicrurus macrocercus (A)

Жаворонковые 
 Полевой жаворонок, Alauda arvensis
 Японский жаворонок, Alauda japonica (E)
 Малый жаворонок, Calandrella brachydactyla
 Солончаковый жаворонок, Calandrella cheleensis (A)
 Рогатый жаворонок, Eremophila alpestris
 Двупятнистый жаворонок, Melanocorypha bimaculata (A)

Завирушковые 
 Альпийская завирушка, Prunella collaris
 Сибирская завирушка, Prunella montanella (A)
 Японская завирушка, Prunella rubida

Иволговые 
 Китайская черноголовая иволга, Oriolus chinensis

Корольковые 
 Желтоголовый королёк, Regulus regulus

Короткокрылые камышовки 
 Horornis diphone
 Короткохвостка, Urosphena squameiceps (A)

Крапивниковые 
 Крапивник, Troglodytes troglodytes

Ласточковые 
 Городская ласточка, Delichon urbicum (A)
 Рыжепоясничная ласточка, Hirundo daurica
 Деревенская ласточка, Hirundo rustica
 Коричневогорлая ласточка, Hirundo tahitica
 Береговушка, Riparia riparia

Ласточковые сорокопуты 
 Белобрюхий артам, Artamus leucorhynchus (A)

Личинкоедовые 
 Траурный сорокопутовый личинкоед, Coracina melaschistos (A)
 Серый личинкоед, Pericrocotus divaricatus
 Pericrocotus tegimae (E)

Медососовые 
 Apalopteron familiare (E)

Мухоловковые 
 Синяя мухоловка, Cyanoptila cyanomelana
 Японская зарянка, Erithacus akahige
 Черногорлая зарянка, Erithacus komadori (размножающийся эндемик)
 Ficedula albicilla
 Соловей-красношейка, Luscinia calliope
 Синий соловей, Luscinia cyane
 Таёжная мухоловка, Ficedula mugimaki
 Японская мухоловка, Ficedula narcissina
 Luscinia sibilans
 Варакушка, Luscinia svecica
 Даурская желтоспинная мухоловка, Ficedula zanthopygia
 Monticola gularis (A)
 Синий каменный дрозд, Monticola solitarius
 Muscicapa ferruginea (A)
 Пестрогрудая мухоловка, Muscicapa griseisticta
 Ширококлювая мухоловка, Muscicapa latirostris
 Сибирская мухоловка, Muscicapa sibirica
 Каменка-плясунья, Oenanthe isabellina (A)
 Пустынная каменка, Oenanthe deserti (A)
 Каменка-плешанка, Oenanthe pleschanka (A)
 Обыкновенная каменка, Oenanthe oenanthe
 Сибирская горихвостка, Phoenicurus auroreus
 Горихвостка-чернушка, Phoenicurus ochruros (A)
 Серый чекан, Saxicola ferreus (A)
 Сибирский черноголовый чекан, Saxicola maura
 Синехвостка, Tarsiger cyanurus
 Чёрная райская мухоловка, Terpsiphone atrocaudata

Овсянковые 
 Дубровник, Emberiza aureola
 Красноухая овсянка, Emberiza cioides
 Обыкновенная овсянка, Emberiza citrinella (A)
 Желтобровая овсянка, Emberiza chrysophrys
 Желтогорлая овсянка, Emberiza elegans
 Ошейниковая овсянка, Emberiza fucata
 Садовая овсянка, Emberiza hortulana (A)
 Белошапочная овсянка, Emberiza leucocephalos
 Черноголовая овсянка, Emberiza melanocephala (A)
 Полярная овсянка, Emberiza pallasi (A)
 Овсянка-крошка, Emberiza pusilla
 Овсянка-ремез, Emberiza rustica
 Рыжая овсянка, Emberiza rutila
 Камышовая овсянка, Emberiza schoeniclus
 Седоголовая овсянка, Emberiza spodocephala
 Японская овсянка, Emberiza sulphurata (E)
 Черногорлая овсянка, Emberiza tristrami
 Сизая овсянка, Emberiza variabilis
 Рыжешейная овсянка, Emberiza yessoensis
 Passerculus sandwichensis (A)
 Пестрогрудая овсянка, Passerella iliaca (A)
 Чернобровая зонотрихия, Zonotrichia atricapilla (A)
 Белоголовая зонотрихия, Zonotrichia leucophrys (A)

Оляпковые 
 Бурая оляпка, Cinclus pallasii

Пеночковые 
 Пеночка-таловка, Phylloscopus borealis
 Светлоголовая пеночка, Phylloscopus coronatus
 Камчатская пеночка, Phylloscopus examinandus
 Бурая пеночка, Phylloscopus fuscatus (A)
 Иджимская пеночка, Phylloscopus ijimae (размножающийся эндемик)
 Пеночка-зарничка, Phylloscopus inornatus
 Корольковая пеночка, Phylloscopus proregulus (A)
 Толстоклювая пеночка, Phylloscopus schwarzi (A)
 Бледноногая пеночка, Phylloscopus tenellipes
 Phylloscopus xanthodryas (размножающийся эндемик)

Питтовые 
 Питта-нимфа, Pitta nympha
 Черноголовая питта, Pitta sordida (A)

Пищуховые 
 Обыкновенная пищуха, Certhia familiaris

Поползневые 
 Обыкновенный поползень, Sitta europaea

Ремезовые 
 Китайский ремез, Remiz consobrinus

Сверчковые 
 Сахалинский сверчок, Locustella amnicola
 Певчий сверчок, Locustella certhiola (A)
 Таёжный сверчок, Locustella fasciolata
 Пятнистый сверчок, Locustella lanceolata
 Охотский сверчок, Locustella ochotensis
 Японский сверчок, Megalurus pryeri

Свиристелевые 
 Обыкновенный свиристель, Bombycilla garrulus
 Амурский свиристель, Bombycilla japonica

Синицевые 
 Белая лазоревка, Cyanistes cyanus (A)
 Восточная синица, Parus minor
 Московка, Periparus ater
 Буроголовая гаичка, Poecile montanus
 Черноголовая гаичка, Poecile palustris
 Sittiparus olivaceus
 Sittiparus owstoni
 Тиссовая синица, Sittiparus varius

Скворцовые 
 Хохлатая майна, Acridotheres cristatellus (A)
 Японский скворец, Agropsar philippensis
 Agropsar sturninus (A)
 Серый скворец, Sturnus cineraceus
 Розовый скворец, Sturnus roseus (A)
 Красноклювый скворец, Sturnus sericeus (A)
 Китайский скворец, Sturnia sinensis
 Обыкновенный скворец, Sturnus vulgaris

Славковые 
 Sinosuthora webbiana (A)

Сорокопутовые 
 Японский сорокопут, Lanius bucephalus
 Сибирский жулан, Lanius cristatus
 Серый сорокопут, Lanius excubitor
 Длиннохвостый сорокопут, Lanius schach (A)
 Клинохвостый сорокопут, Lanius sphenocercus (A)
 Тигровый сорокопут, Lanius tigrinus

Трясогузковые 
 Краснозобый конёк, Anthus cervinus
 Пятнистый конёк, Anthus hodgsoni
 Конёк Годлевского, Anthus godlewskii (A)
 Сибирский конёк, Anthus gustavi (A)
 Степной конёк, Anthus richardi
 Горный конёк, Anthus spinoletta
 Лесной конёк, Anthus trivialis (A)
 Древесная трясогузка, Dendronanthus indicus
 Белая трясогузка, Motacilla alba
 Горная трясогузка, Motacilla cinerea
 Желтоголовая трясогузка, Motacilla citreola (A)
 Жёлтая трясогузка, Motacilla flava
 Японская трясогузка, Motacilla grandis

Усатые синицы 
 Усатая синица, Panurus biarmicus (A)

Цистиколовые 
 Веерохвостая цистикола, Cisticola juncidis

Acrocephalidae 
 Дроздовидная камышовка, Acrocephalus arundinaceus
 Пёстроголовая камышовка, Acrocephalus bistrigiceps
 Толстоклювая камышовка, Iduna aedon (A)

Calcariidae 
 Лапландский подорожник, Calcarius lapponicus
 Пуночка, Plectrophenax nivalis

Ссылки 
 
 

Япония
Япония
Фауна Японии